Agnieszka Sitek – attrice polacca
 Dave Sitek – produttore discografico e musicista statunitense
 Henri Sitek – ciclista polacco e francese